Клэр Коннер Маккэскилл ( ; род. 24 июля 1953) — американский политик, сенатор США от штата Миссури (2007—2019), член Демократической партии.

Биография 
Училась в средней школе города Колумбия (Миссури), в 1975 году окончила Миссурийский университет, в 1978 году получила в этом же университете степень доктора права (J.D.).

В 1978 году работала клерком в апелляционном суде Миссури, с 1978 по 1982 год — помощником прокурора округа Джексон. С 1983 по 1992 год занималась частной юридической практикой.

В 1983—1988 годах — член Палаты представителей Миссури.

В 1992—1998 годах — прокурор округа Джексон.

В 1998—2006 годах — .

В 2004 году предприняла неудачную попытку избрания губернатором Миссури.

В 2006 году избрана в Сенат США, победив республиканца Джима Тэлента (при этом их суммарные расходы на избирательную кампанию — 19,8 млн, собранных партиями, и 26 млн из личных избирательных фондов кандидатов — оказались в том году самыми большими среди всех сенатских предвыборных кампаний).

В 2012 году на выборах в Сенат защитила свой мандат в политическом противостоянии с республиканцем , который, будучи убеждённым противником абортов, привлёк особое внимание общественности своим участием в развёрнутой тогда республиканцами кампании вокруг так называемого , редко ведущего к беременности.

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники Миссурийского университета
Выпускники Школы права Миссурийского университета
Прокуроры США
Женщины-политики США
Члены Демократической партии США
Сенаторы от штата Миссури